Silicon Valley Classic 2022 var en tennisturnering for kvinder, der blev afviklet udendørs på hardcourt i San José State University i San Jose, Californien, USA i perioden 1. - 7. august 2022. Det var den 51. udgave af Silicon Valley Classic siden den første turnering i 1971, og turneringen afvikledes af sponsorhensyn under navnet Mubadala Silicon Valley Classic. Turneringen var en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500.

Damesingletitlen blev vundet af Darja Kasatkina, som i finalen besejrede Shelby Rogers med 6-7(2), 6-1, 6-2. Kasatkina vandt dermed sin første singleturnering i 2022 og sin femte titel i karrieren. Hun havde også været i finalen året før, hvor hun dog tabte til Danielle Collins, der imidlertid ikke stillede op til sit titelforsvar. Kasatkina var den første spiller, der nåede Silicon Valley Classic-finalen to år i træk, siden Serena Williams vandt titlen i både 2011 og 2012. Resultaterne medført, at Kasatkina avancerede til 9.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord for russeren, som vendte tilbage til top 10 for første gang siden 2019. Shelby Rogers var i sin første finale på WTA Tour i seks år.

Sejren i damedoubleturneringen gik til Xu Yifan og Yang Zhaoxuan, der vandt 7-5, 6-0 i finalen over Shuko Aoyama og Chan Hao-Ching. Det var anden gang, at Silicon Valley Classic blev vundet af et kinesisk par, og Xu Yifan havde også været en del af den første triumf, da hun vandt titlen i 2015 med Zheng Saisai som makker. Det var var første gang, at doublefinalen i San Jose var et opgør mellem to rent asiatiske par. Xu vandt sin 12. WTA-titel i double, men det var sjette doubletitle på WTA Tour for Yang. Det var endvidere to Xu og Yangs anden turneringssejr som makkere, efter at de tidligere på året havde vundet deres første turnering ved Indian Wells Open 2022.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg $ 757.900, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 4. juli 2022 (fire uger før turneringens start).
 2 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)
 1 spiller, der var gået videre til hovedturneringen fra kvalifikationen som lucky loser (markeret med LL)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 16 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 0 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 

 Mubadala Silicon Valley Classic 
 WTA - San Jose 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022